Diamonds (‚Diamanten‘) bezeichnet:

 Diamonds (Antigua), Ort im St. Philips Parish, auf der Karibikinsel Antigua

 Diamonds (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1999
 The Diamonds, kanadische Doo-Wop-Band der 1950er Jahre 
 Diamonds (Album), Album der Band Enforcer
 Diamonds (Herb-Alpert-Lied), Lied von Herb Alpert aus dem Jahr 1987
 Diamonds (Rihanna-Lied), Lied der Sängerin Rihanna aus dem Jahr 2012
 Darmstadt Diamonds, American-Football-Club

Siehe auch: 
 Diamond